Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 253001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 4 września 2002 do 15 marca 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

253001-253100

253101-253200

253201-253300

253301-253400

253401-253500

253501-253600

253601-253700

253701-253800

253801-253900

253901-254000

Przypisy 

Lista planetoid 253001-254000